La Ligne de chance est le titre de plusieurs œuvres :
 La Ligne de chance, feuilleton télévisé américain, 1985
 La Ligne de chance, pièce de théâtre d'Albert Husson, 1948
 La Ligne de chance, jeu diffusé sur La Cinq, 1991

Voir aussi 
 Chiromancie

Homonymie de titre